

Patronyme 

 Mohamed El-Amine Souef (né en 1962), un diplomate, écrivain et homme politique comorien ;
 Myles Amine (1996-), un lutteur saint-marinais ;
 Rachid Filali Amine (1960-), un homme politique marocain

Prénom 

Amine est un prénom arabe signifiant « celui sur qui l'on peut compter » ou bien « personne digne de confiance ».

Autres 
Amine peut désigner :
 amine, en chimie, une molécule dérivée de l'ammoniac dont au moins un atome d'hydrogène a été remplacé par un groupe carboné (lorsque l'ammoniac fait partie d'un complexe sans substitution d'hydrogène, on écrit ammine (avec deux m)) ;
 amine, en Tunisie pendant l'époque beylicale et le protectorat français, le représentant d'une corporation de métier ;
 Amine (1982-), un chanteur franco-marocain.